Het Olympisch kwalificatietoernooi III hockey vrouwen 2012 is een kwalificatietoernooi dat het laatste ticket biedt voor de Olympische Zomerspelen 2012. Dit toernooi bestaat uit één groep met zes teams die elkaar eenmaal ontmoeten. De top 2 speelt de finale. De winnaar van het toernooi plaatst zich voor het vrouwentoernooi hockey op de Olympische spelen.

Dit toernooi wordt georganiseerd van woensdag 25 april 2012 tot en met zaterdag 5 mei 2012 en vond plaats in het Gifu-ken Green Stadium in Kakamigahara (Japan).

Groepsfase 
De top 2 plaatst zich voor de finale. In die finale wordt gestreden om een ticket voor de Olympische Zomerspelen 2012.

Groep A

 Alle speeltijden zijn aangepast aan de Belgische en Nederlandse tijd.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Speeldag 4

Speeldag 5

Finale
De winnaar van de finale plaatst zich voor het eindtoernooi op de Olympische Zomerspelen 2012.

Zie ook
 Hockey op de Olympische Zomerspelen 2012
 Olympisch kwalificatietoernooi III hockey mannen 2012

Externe link
 Olympisch kwalificatietoernooi 3 (Kakamigahara, Japan)

Vrouwen, kwalificatie
Hockey in 2012